

Sigle 

Le sigle GRAINE peut signifier :
 Groupement régional d'animation et d'information sur la nature et l'environnement, un carrefour d'échanges et de réflexion, ainsi qu'une plateforme de soutien au développement de l'éducation à l'environnement dans les territoires (France).

Sciences et techniques

Agriculture et botanique 
 La graine est une structure qui contient et protège l'embryon d'une plante.
 Un verger à graines est une plantation isolée et organisée ou gérée de manière à y conserver une combinaison génétique, c'est-à-dire une sélection d'arbres remarquables, en prévenant ou réduisant les pollinisations extérieures, en vue de récoltes fréquentes et abondantes de graines.
 La vesce à quatre graines (Vicia tetrasperma) est une plante herbacée de la famille des Fabacées.

Informatique et cryptographie 
 La graine est un nombre utilisé pour l'initialisation d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires.

Sciences de la Terre 
 La graine, ou noyau interne, est la partie interne, solide, du noyau terrestre.

Culture et société

Alimentation 
 Les graines de nombreuses espèces sont consommées crues ou grillées (caroube, carvi, courge, lupin, pavot, sésame), voire germées.
 La graine bouchon est la graine, comestible, du Vitex doniana.
 La sauce graine est une sauce rouge préparée à partir d'huile de palme et qui accompagne, en Afrique de l'Ouest, les plats de poisson ou de viande.

Cinéma et télévision 
 Graine au vent est un film français réalisé en 1943 par Maurice Gleize, sorti en 1944.
 Graine de champion est une série télévisée d'animation japonaise en 52 épisodes, diffusée entre  et  sur NTV.
 Graine de championne () est un film américain sorti en 2012.
 Graine de star () est un film américain de 1993.
 Graine de violence () est un film américain réalisé par Richard Brooks, sorti en 1955.
 Graine d'ortie est une série télévisée française diffusée en 1973 sur la première chaîne de l'ORTF.
 Graines de star est une émission de télévision de télé-crochet diffusée sur M6 de  à .
 La Graine et le Mulet est un film français écrit et réalisé par Abdellatif Kechiche, sorti en 2007.
 La Mauvaise Graine () est un thriller américain réalisé par Mervyn LeRoy, sorti en 1956.
 Mauvaise Graine est un film français réalisé par Billy Wilder et Alexandre Esway, sorti en 1934.
 Mauvaise Graine () est un film dramatique italien réalisé par Claudio Caligari, sorti en 2015.

Entreprises 
 Graine d'intérieur est une ancienne chaîne de magasins qui commercialisait des produits d'ameublement et des objets de décoration (1997-2012).

Littérature et bande dessinée 
 Graine de cocker est le  de la série de bande dessinée Boule et Bill, dessiné par Laurent Verron et publié en 2007.
 Graine de star est le  de la série de bande dessinée Cédric de Laudec et Cauvin, sorti en 2012.
 La Graine de folie est une bande dessinée fantastique, en quatre tomes.
 La Graine de McCoy () est une nouvelle américaine de Jack London, publiée aux États-Unis en 1909.

Musique et spectacle vivant 
 Jonathan Graine d'Amour est une création artistique et éducative créée au château des Vaux, une des maisons d'accueil, d'éducation, et de formation d'Apprentis d'Auteuil en Eure-et-Loir.
 La Mauvaise Graine est un album posthume de Léo Ferré, publié en 2006.

Patronyme 

 Olivier Graïne (1967-), un sculpteur algérien.

Toponyme

Hydronyme 
 la Graine (ou Grêne), une rivière française de la Haute-Vienne et de la Charente, affluent de la Vienne ;

Odonyme 
 le passage de la Bonne-Graine, une voie du 11 arrondissement de Paris.

Homonymie de titre